Дирихле () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дирихле, Петер Густав Лежён (1805—1859) — немецкий математик, внёсший существенный вклад в математический анализ, теорию функций и теорию чисел.
 Дирихле — крупный ударный кратер в северной части экваториальной области на обратной стороне Луны.

См. также